David Stevenson (1815-1886), ingénieur ;
 David Stevenson, historien britannique ;
 David J. Stevenson, astronome britannique ;
 David Alan Stevenson (1854-1938),
 David Stevenson (historien écossais), professeur émérite d'histoire ecossaise à l'Universite de Saint Andrews.